

Patronyme 

 Alfred-Jean-Pierre Ronse (1835-1914), échevin de Bruges, membre du conseil provincial de Flandre occidentale et député ;
 Axel Ronse (né en 1981), homme politique belge flamand ;
 Henri Ronse (1946-2010), metteur en scène belge de théâtre et d’opéra.

Toponymes 

 Ronse : nom en néerlandais de la ville de Renaix, ville belge située en région flamande dans la province de Flandre-Orientale.